

Miejscowości w USA 
 Oswego – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Oswego – obszar niemunicypalny w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Oswego – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Oswego – obszar niemunicypalny w stanie Montana, w hrabstwie Valley
 Oswego – rzeka w stanie New Jersey, dopływ rzeki rzeka Wading
 Oswego – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Oswego – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
 Lake Oswego – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas

Gminy w USA 
 Oswego (ang. Oswego Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Oswego (ang. Oswego Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Oswego (ang. Oswego Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Oswego (ang. Oswego County) – w stanie Nowy Jork

Wody w USA 
 Oswego – rzeka w stanie Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych